Нуево Мирамар има више значења:

 Нуево Мирамар (Ла Грандеза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Мирамар (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику